Colombodesmus är ett släkte av mångfotingar. Colombodesmus ingår i familjen Chelodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Colombodesmus